Ramos se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robson Tamar da Costa Ramos
 Magno S. Ramos